El verbo grabar puede referirse a:
 Hacer incisiones en una superficie rígida. Véase grabado.
 Capturar datos en un medio de almacenamiento. Véase grabación.

Apellido 
 André Grabar  historiador del arte francés de origen ruso.
 Oleg Grabar historiador y arqueólogo.
 Ígor Grabar pintor, historiador del arte y museólogo soviético.
 Vladimir Grabar jurista soviético.
 Kolinda Grabar-Kitarović expresidenta de Croacia